Dimenzija (lat. dimensio: izmjera) može značiti:

 dimenzija je mjera u prostoru, na primjer duljina, visina ili širina čega; veličina, razmjer (platna ogromnih dimenzija); važnost, značenje, opseg (događaj skromnih dimenzija); pojavni oblik čega, gledište s kojega se što promatra, aspekt (duhovna dimenzija života, pravna dimenzija problema). Dimenzioniranje je određivanje dimenzija.
 dimenzija (matematika), u matematici, je pojam dimenzije upotrebljavao se intuitivno u geometriji već od početaka njezina razvoja. Točka je shvaćena kao objekt dimenzije nula, pravci i krivulje kao jednodimenzionalni, ravnine i plohe su dvodimenzionalne, a tijela su u prostoru (na primjer kocka, kugla, stožac) trodimenzionalna.
 dimenzija (fizika), u fizici, je matematički izraz koji prikazuje kako se neka dana fizikalna veličina može izraziti s pomoću najmanjega potrebnog broja međusobno neovisnih veličina koje su izabrane kao osnovne. Kao osnovne odabiru se veličine koje se najlakše i najpreciznije mjere. U mehanici su osnovne dimenzije dužina l, masa m i vrijeme t. U dimenzijskim jednadžbama dimenzija se označuje stavljanjem izraza za fizikalnu veličinu u uglastu zagradu. Na primjer:

brzina = put/vrijeme

[brzina] = [v] = l ∙ t–1

Izvori